Танколол има више значења:

 Танколол (Танлахас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Танколол (Чонтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику